Fortuna (mythologie), een Romeinse godin
 Fortuna (beeld), een ivoren beeld van Charles Samuel
 Fortuna (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Fortuna (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Fortuna (sigaret), een sigarettenmerk
 Fortuna (woontoren), een woontoren in Groningen
 O Fortuna, het bekende lied uit Carmina Burana van Carl Orff

Geografie:
 Fortuna (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Fortuna (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
 Fortuna (Murcia), een gemeente in de Spaanse provincie Murcia
 Fortuna (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
 Fortuna Foothills, een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
 Playa Fortuna, een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico

Sport:
 Fortuna (korfbal), een Nederlandse korfbalvereniging uit Delft
 Fortuna (Vlaardingen), een Nederlandse voetbalclub uit Vlaardingen
 Fortuna Düsseldorf, een Duitse voetbalclub uit Düsseldorf
 Fortuna Sittard, een Nederlandse betaald-voetbalclub uit Sittard
 S.V. Fortuna Wormerveer, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Wormerveer
 SC Fortuna Köln, een Duitse voetbalclub uit Keulen
 VfB Fortuna Chemnitz, een Duitse voetbalclub

Personen met de achternaam Fortuna:
 Julius Fortuna (1947-2009), Filipijns journalist en studentenleider
 Núrio Fortuna (1995), Angolees-Portugees voetballer
 Wojciech Fortuna (1952), Pools schansspringer